Пешавар:

 Пешавар — административный центр пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Пешавар — международный аэропорт в городе Пешаваре
 Пешавар — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Пешавар — небольшая административная единица в Федерально управляемой племенной территории в Пакистане.